In der folgenden Liste werden die 77 Trainer, die seit 1965 in die International Swimming Hall of Fame aufgenommen wurden, aufgeführt. Ein Trainer muss signifikante internationale Erfolge bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften vorweisen können und mindestens 25 Jahre im Traineramt sein, um aufgenommen werden zu können.

Ebenfalls als Trainer aufgenommen, aber in einer anderen Kategorie gelistet sind:
 John Derbyshire (Schwimmer)
 Dezső Lemhényi (Wasserballspieler)

Weblinks 
 International Swimming Hall of Fame

Trainer